Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) Высокогорный геофизический институт (ВГИ) занимается теоретическими исследованиями градовых процессов, разработкой и совершенствованием методов и средств борьбы с градом. Проводит исследования в областях загрязнения окружающей среды, склоновых явлений и высокогорной геоэкологии. Является единственной организацией в России подобного рода.

История 
 1934 — организована Эльбрусская комплексная экспедиция Академии наук СССР. У истоков стояли академики А. Ф. Иоффе и С. И. Вавилов, Г. М. Франк и И. М. Франк, А. А. Лебедев и П. А. Черенков и другие. На базе экспедиции вели исследования такие ученые, как В. И. Векслер, Г. Е. Владимиров, И. М. Франк, Н. Н. Сиротинин, С. Ф. Родионов, Н. Н. Калитин, А. Н. Гордов, И. А. Хвостиков, Е. М. Брумберг, А. Х. Хргиан, Е. С. Селезнева и другие.
 1948 — по инициативе академика АН СССР Е. К. Федорова и профессора С. Ф. Родионова Президиум Академии наук СССР принял решение о воссоздании Эльбрусской комплексной экспедиции, которая была полностью разрушена в ходе Великой Отечественной Войны.
 18 сентября 1959 — Эльбрусская экспедиция была преобразована в Кабардино-Балкарское отделение Института прикладной геофизики (ИПГ) Академии наук СССР.
 9 декабря 1960 — по постановлению Президиума АН № 64 § 1042 на базе отделения ИПГ был организован Высокогорный геофизический институт.

Исследования 
Высокогорный геофизический институт, являясь головной организацией Росгидромета, занимается следующими исследованиями:
 селевые проблемы;
 активное воздействия на лавины;
 разработке и испытанию новых реагентов.
Участвуя в программе Росгидромета «Методы и технологии воздействия на градовые процессы», ВГИ координирует деятельность по исследованию взаимосвязи градовых и грозовых явлений и разработке оперативного метода контроля результатов активных воздействий по электрическим характеристикам. В программе участвуют:
 Главная геофизическая обсерватория Росгидромета (ГГО)
 Научно-исследовательский центр дистанционного зондирования атмосферы (НИЦ ДЗА)

Аспирантура и докторантура 
При институте действует диссертационный совет.

Достижения и разработки 
 Институт был инициатором разработок противоградовых ракет
 Дарг (противоградовая ракета)
 Методы воздействия на градовые процессы

Награды

Руководители 

 Сулаквелидзе Георгий Константинович
 Долов М. А.
 Залиханов М. Ч.
 Калов Х. М.
 Беккиев А. Ю.
 Тапасханов В. О.
 в настоящее время — Беккиев М. Ю.

Сотрудники 

 Залиханов, Михаил Чоккаевич
 Абшаев, Магомет Тахирович
 Беккиев Мухтар Юсубович

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Геофизические институты
Институты России
Научные институты
Наука в Кабардино-Балкарии
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ